Sisenand est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Sisenand est à l'origine un anthroponyme masculin gotique (Sisinanþs) ; introduit dans la péninsule Ibérique par les Wisigoths autour des , il fut progressivement adopté par les Hispano-Romains et tomba en désuétude après le .

Saint des églises chrétiennes 
 Sisenand (Sisenandus en latin, Sisenando en espagnol ; + v. 851), diacre, martyrisé à Cordoue en Andalousie par les musulmans ; célébré le 16 juillet.

Évêques 
 Sisenand, évêque d'Osma (v. 755) ;
 Sisenand, évêque de Nîmes (fl. 784-788) ;
 Sisenand, évêque de León (905-914).

Souverains
 Sisenand, roi wisigoth d'Espagne de 631 à 636.

Comtes
 Sisenand, comte de Coimbra de 1064 à 1091.

Références

Homonymie